Polígraf (autor), una persona que escriu sobre temàtiques diverses. També qui ho fa de maneres secretes, xifrades o extraordinaries;
 Polígraf, mimeògraf o ciclostil, una antiga màquina automàtica per imprimir còpies;
 Qualsevol tipus d'instrument de mesura que registra simultàniament diversos valors físics (com els coneguts testers) i imprimeix a més en paper o grava per mitjans electrònics l'evolució dels mateixos;
 La comunament anomenada màquina de la veritat o detector de mentides, un tipus particular de polígraf utilitzat per al registre de reaccions fisiològiques que pretén distingir entre la veritat i la mentida sense validació científica.